Geeraard de Duivelsteen, een handelsnederzetting in Gent
 De Gesloten Steen (ook wel 'duivelssteen'), een zware zwerfsteen in het centrum van Utrecht